Treadway bezeichnet:

 Treadway (Tennessee), einen Ort in den Vereinigten Staaten

 Allen T. Treadway (1867–1947), US-amerikanischer Politiker
 Francis W. Treadway (1869–1925), US-amerikanischer Politiker
 Jeff Treadway (* 1963), US-amerikanischer Baseballspieler
 Red Treadway (1920–1994), US-amerikanischer Baseballspieler
 Rick Treadway (* 1970), US-amerikanischer Rennfahrer

Eine Treadway Bridge ist eine Pontonbrücke.

Siehe auch:
 Treadaway
 Tredway